Ворт (округ, Джорджія)
Ворт (округ, Айова)
Ворт (округ, Міссурі)